niszczyciele typu B – typ 24 brytyjskich niszczycieli zbudowanych w latach 1895-1907
 niszczyciele typu B – typ 9 brytyjskich niszczycieli zbudowanych w 1930 roku